Третя сіяна Емі Фрейзер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла перша сіяна Кіміко Дате з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Кіміко Дате (переможниця)
  Сабін Аппельманс (1-ше коло)
  Емі Фрейзер (фінал)
  Ай Суґіяма (півфінал)
  Наоко Савамацу (2-ге коло)
  Ші-тін Ван (1-ше коло)
  Йоне Каміо (1-ше коло)
  Маріанн Вітмаєр (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1996 Japan Open Tennis Championships Draw 

1996
Одиночний розряд